Wojciech Fibak e Kim Warwick hanno battuto in finale Paul Kronk e Cliff Letcher 7-6, 7-5.

Teste di serie

 John Alexander /  Phil Dent (secondo turno)
 Hank Pfister /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  John Marks (primo turno)
 Wojciech Fibak /  Kim Warwick (campioni)

 Ray Ruffels /  Allan Stone (quarti di finale)
 Ross Case /  Geoff Masters (secondo turno)
 Bernie Mitton /  Ray Moore (primo turno)
 Colin Dibley /  Chris Kachel (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1978